The 2018 MTV Video Music Awards — 35-я церемония вручения наград, прошедшая 20 августа 2018 года в Радио-сити-мьюзик-холл в Нью-Йорке. Лидером по числу номинаций (12) стала Карди Би. Лидерами по числу наград (3) стали Карди Би и Childish Gambino. Дженнифер Лопес удостоилась специальной премии имени Майкла Джексона «Признание Поколения».

Выступление

Пре-шоу 
 Баззи — «Mine»
 Bryce Vine — «Drew Barrymore»
 Backstreet Boys — «Don’t Go Breaking My Heart»

Основное шоу 
 Шон Мендес — «In My Blood»
 Баззи — «Beautiful»
 Logic и Райан Теддер — «One Day»
 Panic! at the Disco — «High Hopes»
 Джесси Рейес — «Apple Juice»
 Ники Минаж — «Majesty», «Barbie Dreams», «Ganja Burn», «Fefe»
 Хейли Кийоко — «Curious»
 Дженнифер Лопес — смесь нескольких песен
 Ариана Гранде — «God Is a Woman»
 PrettyMuch — «Summer on You»
 Трэвис Скотт и Джеймс Блейк — «Stargazing», «Stop Trying to Be God», «Sicko Mode»
 Juice Wrld — «Lucid Dreams»
 Малума — «Felices los 4»
 Lauv — «I Like Me Better»
 Post Malone и 21 Savage — «Rockstar»
 Aerosmith и Post Malone — «Dream On», «Toys in the Attic»

Победители и номинанты

Видео года | Video of the Year 
Камила Кабельо (при участии Young Thug) — «Havana»

 The Carters — «Apeshit»
 Childish Gambino — «This Is America»
 Дрейк — «God’s Plan»
 Ариана Гранде — «No Tears Left to Cry»
 Бруно Марс (при участии Карди Би) — «Finesse (Remix)»

Артист года | Artist of the Year 
Камила Кабельо

 Карди Би
 Дрейк
 Ариана Гранде
 Post Malone
 Бруно Марс

Песня года | Song of the Year 
Post Malone (при участии 21 Savage) — «Rockstar»

 Камила Кабельо (при участии Young Thug) — «Havana»
 Дрейк — «God’s Plan»
 Дуа Липа — «New Rules»
 Бруно Марс (при участии Карди Би) — «Finesse (Remix)»
 Эд Ширан — «Perfect»

Лучший новый артист | Best New Artist 
Карди Би

 Баззи
 Chloe x Halle
 Хейли Кийоко
 Lil Pump
 Lil Uzi Vert

Лучшая совместная работа | Best Collaboration 
Дженнифер Лопес (при участии DJ Khaled и Карди Би) — «Dinero»

 The Carters — «Apeshit»
 Logic (при участии Алессии Кара и Халида) — «1-800-273-8255»
 Бруно Марс (при участии Карди Би) — «Finesse (Remix)»
 N.E.R.D и Рианна — «Lemon»
 Биби Рекса (при участии Florida Georgia Line) — «Meant to Be»

Лучший push-артист года | Push Artist of the Year 
Хейли Кийоко

 Bishop Briggs
 Chloe x Halle
 Ноа Сайрус
 Tee Grizzley
 Kacy Hill
 Халид
 Kyle
 Lil Xan
 PrettyMuch
 Джесси Рейес
 Сигрид
 SZA
 Грейс Вандервол
 Why Don’t We

Лучшее поп-видео | Best Pop 
Ариана Гранде — «No Tears Left to Cry»

 Камила Кабельо (при участии Young Thug) — «Havana»
 Деми Ловато — «Sorry Not Sorry»
 Шон Мендес — «In My Blood»
 Pink — «What About Us»
 Эд Ширан — «Perfect»

Лучшее хип-хоп видео | Best Hip Hop 
Ники Минаж — «Chun-Li»

 Карди Би (при участии 21 Savage) — «Bartier Cardi»
 The Carters — «Apeshit»
 J. Cole — «ATM»
 Дрейк — «God’s Plan»
 Migos (при участии Дрейка) — «Walk It Talk It»

Лучшая латинское видео | Best Latin 
Джейн Бальвин и Уилли Уильям — «Mi Gente»

 Дэдди Янки — «Dura»
 Луис Фонси и Деми Ловато — «Échame la Culpa»
 Дженнифер Лопес (при участии DJ Khaled и Карди Би) — «Dinero»
 Малума — «Felices los 4»
 Шакира (при участии Малума) — «Chantaje»

Лучшее танцевальное видео | Best Dance 
Avicii (при участии Rita Ora) — «Lonely Together»

 The Chainsmokers — «Everybody Hates Me»
 Дэвид Гетта и Сиа — «Flames»
 Кельвин Харрис и Дуа Липа — «One Kiss»
 Marshmello (при участии Халида) — «Silence»
 Zedd и Лиам Пейн — «Get Low»

Лучшее рок-видео | Best Rock 
Imagine Dragons — «Whatever It Takes»

 Fall Out Boy — «Champion»
 Foo Fighters — «The Sky Is a Neighborhood»
 Linkin Park — «One More Light»
 Panic! at the Disco — «Say Amen (Saturday Night)»
 Thirty Seconds to Mars — «Walk on Water»

Лучшее видео с социальным сообщением | Video with a Message 
Childish Gambino — «This Is America»

 Дрейк — «God’s Plan»
 Dej Loaf и Leon Bridges — «Liberated»
 Logic (при участии Алессии Кара и Халида) — «1-800-273-8255»
 Жанель Монэ (при участии Граймс) — «Pynk»
 Джесси Рейес — «Gatekeeper»

Лучшая художественная работа | Best Art Direction 
The Carters — «Apeshit» (Художник-постановщик: Jan Houllevigue и Лувр)

 Childish Gambino — «This Is America» (Художник-постановщик: Jason Kisvarday)
 J. Cole — «ATM» (Художник-постановщик: Miles Mullin)
 Жанель Монэ — «Make Me Feel» (Художник-постановщик: Pepper Nguyen)
 Тейлор Свифт — «Look What You Made Me Do» (Художник-постановщик: Brett Hess)
 SZA — «The Weekend» (Художник-постановщик: SZA и Solange)

Лучшая хореография | Best Choreography 
Childish Gambino — «This Is America» (Хореограф: Sherrie Silver)

 Камила Кабельо (при участии Young Thug) — «Havana» (Хореограф: Calvit Hodge, Sara Bivens и Galen Hooks)
 The Carters — «Apeshit» (Хореограф: Sidi Larbi Cherkaoui и JaQuel Knight)
 Дуа Липа — «IDGAF» (Хореограф: Marion Motin)
 Бруно Марс (при участии Карди Би) — «Finesse (Remix)» (Хореограф: Phil Tayag и Бруно Марс)
 Джастин Тимберлейк — «Filthy» (Хореограф: Marty Kudelka, AJ Harpold, Tracey Phillips и Ivan Koumaev)

Лучшая операторская работа | Best Cinematography 
The Carters — «Apeshit» (Оператор: Benoît Debie)

 Алессия Кара — «Growing Pains» (Оператор: Pau Castejón)
 Childish Gambino — «This Is America» (Оператор: Larkin Seiple)
 Эминем (при участии Эдом Шираном) — «River» (Оператор: Frank Mobilio и Patrick Meller)
 Ариана Гранде — «No Tears Left to Cry» (Оператор: Scott Cunningham)
 Шон Мендес — «In My Blood» (Оператор: Jonathan Sela)

Лучшая режиссура | Best Direction 
Childish Gambino — «This Is America» (Режиссёр: Hiro Murai)

 The Carters — «Apeshit» (Режиссёр: Ricky Saix)
 Дрейк — «God’s Plan» (Режиссёр: Karena Evans)
 Шон Мендес — «In My Blood» (Режиссёр: Jay Martin)
 Эд Ширан — «Perfect» (Режиссёр: Jason Koenig)
 Джастин Тимберлейк (при участии Крис Стэплтон) — «Say Something» (Режиссёр: Arturo Perez Jr.)

Лучший монтаж | Best Editing 
N.E.R.D и Рианна — «Lemon» (Монтаж: Taylor Ward)

 The Carters — «Apeshit» (Монтаж: Taylor Ward и Sam Ostrove)
 Childish Gambino — «This Is America» (Монтаж: Ernie Gilbert)
 Бруно Марс (при участии Карди Би) — «Finesse (Remix)» (Монтаж: Jacquelyn London)
 Жанель Монэ — «Make Me Feel» (Монтаж: Deji Laray)
 Тэйлор Свифт — «Look What You Made Me Do» (Монтаж: Chancler Haynes for Cosmo)

Лучшие визуальные эффекты | Best Visual Effects 
Кендрик Ламар и SZA — «All the Stars» (Эффекты: Loris Paillier at BUF Paris)

 Avicii (при участии Rita Ora) — «Lonely Together» (Эффекты: KPP)
 Эминем (при участии Бейонсе) — «Walk on Water» (Эффекты: Rich Lee for Drive Studios)
 Ариана Гранде — «No Tears Left to Cry» (Эффекты: Vidal and Loris Paillier at BUF Paris)
 Maroon 5 — «Wait» (Эффекты: Timber)
 Тэйлор Свифт — «Look What You Made Me Do» (Эффекты: Ingenuity Studios)

Песня лета | Song of Summer 
Карди Би, Bad Bunny и Джей Бальвин — «I Like It»

 DJ Khaled (при участии Джастином Бибером, Chance the Rapper и Quavo) — «No Brainer»
 Дрейк — «In My Feelings»
 Кельвин Харрис and Дуа Липа — «One Kiss»
 Juice Wrld — «Lucid Dreams»
 Элла Май — «Boo'd Up»
 Post Malone — «Better Now»
 Maroon 5 (при участии Карди Би) — «Girls Like You»

Премия имени Майкла Джексона «Признание Поколения» | Michael Jackson Video Vanguard Award 
 Дженнифер Лопес

Примечания 

Музыкальные премии 2018 года
2018 год в Нью-Йорке
2018
2018 год в музыке США